

Onomastica
Servilia – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Servilio

Persone 
Gens Servilia – gens romana
Servilia Cepione – madre di Marco Giunio Bruto
Servilia Sorana – figlia di Quinto Marcio Barea Sorano

Leggi 
Lex Servilia Caepio – legge romana
Lex Servilia Glaucia – legge romana

Musica 
Servilia – opera lirica di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov